Sordità, perdita dell'udito
Consonante sorda, in linguistica
Quinta del Sordo, una casa situata a Cerro Bermejo di Francisco Goya
Sordo, fiume della Provincia di Isernia
Daniel Sordo, pilota di rally spagnolo
Gianluca Sordo, ex calciatore